Vollzugsanstalt ist die Kurzform für

 Justizvollzugsanstalt
 Strafvollzugsanstalt, ein Gefängnis